Norris je lahko:
 Chuck Norris, igralec 
 George William Norris, senator ZDA
 Michelle Norris, vojakinja
 Frank Kingsley Norris, general